Georg Linde er navnet på flere personer:

 Georg Linde (officer) (1787-1847) – dansk officer og kammerherre
 Georg Linde (overintendant) (1850-1922) – dansk overintendant
 Georg Linde (læge) (1852-1936) – dansk læge (Georg Putscher Linde)